Донкастер — многозначный термин.

 Донкастер — город в графстве Саут-Йоркшир (Англия), административный центр района Донкастер. 
 Донкастер — метрополитенский район в церемониальном графстве Саут-Йоркшир в Англии. 
 Донкастер — английский регбийный клуб, выступающий во второй по силе лиге страны, Чемпионшипе.

См. также 
 Донкастер Роверс